Toante – personaggio della mitologia greca, figlio di Andremone e re di Calidone in Etolia
 Toante – personaggio della mitologia greca, figlio di Dioniso ed Arianna e padre di Ipsipile
 Toante – personaggio della mitologia greca, figlio di Ornizione a sua volta figlio di Sisifo. Fu un re di Corinto
 Toante – personaggio della mitologia greca, figlio di Boristene re della Tauride. Salvò Ifigenia portandola con sé
 Toante – personaggio della mitologia greca, uno dei Proci e pretendente di Penelope
 Toante – personaggio della mitologia greca, guerriero troiano che partecipò alla guerra di Troia. Fu ucciso da Menelao
 Toante (il giovane) – personaggio della mitologia greca, figlio o nipote di Giasone ed Ipsipile
 Toante – personaggio della mitologia greca, figlio di Icario di Sparta e di Peribea
 Toante – personaggio della mitologia greca, un Gigante che partecipò alla Gigantomachia. Furono sconfitti dalle Moire
 Toante – personaggio della mitologia greca, un compagno di Teseo
 Toante – personaggio della mitologia greca, un tebano ucciso da Tideo
 Toante – personaggio della mitologia greca, un compagno di Enea